Zkratka ČMD může mít následující významy:

 Českomoravské dráhy – železniční společnost fungující na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945
 Českomoravské doly – česká důlní společnost existující v letech 1993–2005.